Поєніле () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Дагица.
 Поєніле () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Гура-Каліцей.
 Поєніле () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Предял-Серарі.
 Поєніле () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Булзешть.
 Поєніле () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Адміністративно підпорядковується місту Петирладжеле.